Redmond é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos:
Redmond (Oregon)
Redmond (Utah)
Redmond (Washington)
Um pseudônimo para a empresa Microsoft

Desambiguação